VOIS steht für:

 Russische Organisation für geistiges Eigentum, russisch: Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности, ВОИС (engl. VOIS)
 modulare Softwareplattform zur Integration kommunaler Fachverfahren (www.vois.org) 

Abkürzung